Sezon 1997/1998 był 59. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Sezon rozpoczął się 14 września 1997, a zakończył 30 maja 1998. Tytułu nie obroniła drużyna SK Tirana. Nowym mistrzem Albanii został zespół Vllaznia Szkodra. Tytuł króla strzelców zdobył Dorian Bubeqi, który w barwach klubu KS Shkumbini strzelił 26 goli.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii